Tondano steht für:

 eine Stadt auf Sulawesi, siehe Tondano
 ein See auf Sulawesi, siehe Danau Tondano
 ein Berg auf Sulawesi, siehe Tondano (Berg)